Maggie May est une chanson traditionnelle anglaise de la ville de Liverpool reprise par les Beatles sous le nom Maggie Mae.
 Maggie May est une chanson de Rod Stewart.

Voir aussi 
 Maggie Mae, une chanteuse allemande.